Андрон — чоловіча половина давньогрецького дому.

Ім'я 

Андрон () — чоловіче ім'я.
 Андрон Теоський — стародавній письменник з Теоса, автор праці «Кругоплавання» (Περίπλους); можливо він є тією самою особою, на якого посилалися Страбон, Стефан Візантійський та інші. Можливо також, що він є автором праці «Про спорідненість» (Περὶ Συγγενειῶν).
 Дід Андрон — роль Андрія Підлужного
 Руденко Андрон Пилипович (нар. 28 жовтня 1919, Буда-Орловецька, УСРР) — радянський український військовик, артилерист, учасник радянсько-фінської та німецько-радянської воєн.

Див. також 
 Адрон
 Андрон — науково-фантастичний бойовик 2015 року.

Примітки